HLE est un code qui peut faire référence à :

 Aéroport de Sainte-Hélène, un aéroport du Royaume-Uni situé à Sainte-Hélène, l'île principale du territoire d'outre-mer de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha, selon le code AITA des aéroports ;
 HLE, codification interne des locomotives électriques de la SNCB (voir HLE 11, HLE 12, HLE 21, HLE 27 et Matériel roulant de la SNCB).

 Holy Land Experience, un parc à thèmes situé à Orlando, en Floride.

Code IATA des aéroports